Albrechticze steht für:
 einen früheren deutschen Namen von Albrechtice u Mostu, ehemalige Gemeinde im Okres Chomutov in Tschechien
 einen früheren deutschen Namen von Albrechtice, Gemeinde im Okres Klatovy in Tschechien